Заи́мка:

 Заимка — название (чаще в Сибири) поселения, обычно однодворного, и земельного участка, занятого кем-либо по праву первого владения, вдали от освоенных территорий.

Населённые пункты

Казахстан 
 Заимка — прежнее, до 1990-х годов, название села Булар Батыра Кордайского района Жамбылской области.

Россия 
 Заимка — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Заимка — село в Дуванском районе Башкортостана.
 Заимка — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Заимка — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Заимка — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Заимка — деревня в Богучанском районе Красноярского края.
 Заимка — деревня в Лысьвенском городском округе Пермского края.
 Заимка — деревня в городском округе Верхотурский Свердловской области.
 Заимка — деревня в городском округе Сухой Лог Свердловской области.
 Заимка — до 1963 г. название посёлка Сунукуль в Чебаркульском районе Челябинской области.

Река 
 Заимка — река в Тюменской области, приток Тобола.

Остановочный пункт 
 Заимка — остановочный пункт Иркутского региона Восточно-Сибирской железной дороги.

См. также 
 Заимок
 Заимки